Dalmazia – provincia romana
 Dalmazia – regione adriatica 
 Associazione Calcio Dalmazia – ex-squadra di Zara

Pagine correlate 
Dalmata
Dalmatia